Menesia — род жесткокрылых из семейства усачей.

Описание 
Щиток квадратный, в белом покрове. Голова вместе с выпуклыми глазами заметно короче переднеспинки.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Ламиины
Роды жесткокрылых